São Paulo Athletic Club – società polisportiva brasiliana di San Paolo
 São Paulo Athletic Club – squadra di calcio della polisportiva di San Paolo
 São Paulo Athletic Club – squadra di rugby a 15 della polisportiva di San Paolo